Agdrup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Agdrup (Brønderslev Sogn) – en bebyggelse i Brønderslev Sogn, Brønderslev Kommune
 Agdrup (Hjørring Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Tårs Sogn, Hjørring Kommune
 Agdrup (Sulsted Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Sulsted Sogn, Aalborg Kommune